Brinon ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Brinon-sur-Beuvron, Gemeinde im Département Nièvre
Brinon-sur-Sauldre, Gemeinde im Département Cher
Kanton Brinon-sur-Beuvron im Département Nièvre

Brinon ist der Familienname folgender Personen:
Fernand de Brinon, französischer Rechtsanwalt und Journalist